— японская поп-певица, участница поп-группы Morning Musume и Hello! Project. Считается, что у неё один из уникальнейших и узнаваемых голосов в группе. Также известна как член самой популярной подгруппы Morning Musume — группы Mini Moni.

Биография 
Ай Такахаси была принята после прослушивания «Love Audition 21», на котором Цунку отметил её высокий уровень как вокалистки, что послужило её пропуском в группу. По результатам этого же прослушивания (в 2001 году) в группу также были взяты Макото Огава, Асами Конно и Риса Ниигаки. Такахаси дебютировала на сингле «Mr. Moonlight ~Ai no BIG BAND~», первым полным альбомом с её участием был четвёртый альбом ММ.

В начале Такитти обладала сильным фукуйским акцентом, который часто можно заметить на её ранних интервью. Со временем в Токио она профессионально поставила себе голос, но в те моменты когда она взволнованна или удивлена акцент можно услышать. Так же в песне «Joshi Kashimashi Monogatari», в своем куплете она поет про свой акцент.

В 2002 году, когда появилось Пятое поколение Morning Musume, Таккитти так же была принята в подгруппу Mini Moni, вместо уходящей лидера группы Ягути Мари. Вместе с Mini Moni Такитти записала 2 песни и один альбом, так же снялась в фильме Minimoni: Na Daibouken Okashi! и ТВ сериале Минимони Бременске музыкантишки.

В 2003 году Такахаси стала участницей поп-группы Morning Musume Сакура Гуми.

На сольном альбоме продюсера ХП Цунку Тейк 1, она спела с ним песню «Love ~since 1999~», которую в старых вариантах он исполнял с Хамасаки Аюми.

С 2006 года является лидером поп-группы Metro Rabbits H.P., вместо ушедшей из ХП Каго Ай.

Летом 2006 года Такахаси представила общественности свой первый сингл «Yume Kara Samete», доступный только для покупки через Интернет.

Личная жизнь: 21 декабря 2013 года вышла замуж за Кодзи Абэ.

Дискография и релизы

Синглы

Фотокниги

DVD

Выступления

ТВ сериалы

ТВ шоу

Радио

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ай Такахаси на сайте Hello!Project.com

Идолы (японские артисты)
Певцы и певицы Японии
Музыканты Morning Musume
Певцы и певицы в жанре J-pop
Актрисы озвучивания Японии